Juan Pulido ist der Name folgender Personen:

*Juan Pulido (Sänger) (1891–1972), spanischer Sänger und Schauspieler
Juan Pulido (1957–2000), spanischer Schlagzeuger, siehe Raf Pulido